Итагуаже ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Асторга. Население составляет 4771 человек на 2006 год. Занимает площадь 215,313 км². Плотность населения — 24,0 чел./км².

Праздник города —  30 ноября.

История 
Город основан 30 ноября 1955 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26.744.277,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5.741,58 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,723 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Парана